Antropologia: Mòmia, cadàver conservat que no està en estat de descomposició; vegeu :Categoria:Mòmies.
 Cinema:
 The Mummy (pel·lícula de 1911), curtmetratge mut estatunidenc d'autor desconegut.
 The Mummy (pel·lícula de 1932), pel·lícula estatunidenca dirigida per Karl Freund.
 La mòmia (pel·lícula de 1959) (títol original: The Mummy), pel·lícula britànica dirigida per Terence Fisher.
 The Mummy, títol internacional de Al-Mummia, pel·lícula egípcia de 1969 dirigida per Shadi Abdel Salam.
 The Mummy (pel·lícula de 1999), pel·lícula estatunidenca dirigida per Stephen Sommers, remake de la de 1932.
 The Mummy Returns, pel·lícula estatunidenca de 2001 dirigida per Stephen Sommers, seqüela de la de 1999.
 The Mummy III (títol en català: La mòmia: La tomba de l'emperador drac), pel·lícula de 2008 dirigida per Rob Cohen, seqüela de la de 1999.
 The Mummy (pel·lícula de 2017), pel·lícula estatunidenca dirigida per Alex Kurtzman, remake de la de 1932 i reboot de la de 1999.
 Mòmies (pel·lícula) (títol original: Momias), pel·lícula espanyola d'animació de 2023 dirigida per Juan Jesús García Galocha.
 Televisió: The Mummy (sèrie de televisió), sèrie estatunidenca d'animació de 2001.
 Toponímia: La Mòmia (Montserrat), agulla amb una figura antropomòrfica del massís de Montserrat.